AIA eller Aia kan syfta på

 AIA – en supporterklubb för Rögle BK, se Angel Island Army
 AIA – en organisation för arkitekter i USA, se The American Institute of Architects
 AIA – IATA:s kod för en flygplats i Alliance, Nebraska, USA, se Alliance Municipal Airport
 AIA – ICAO:s kod för ett flygbolag i Estland, se Avies
 AIA – landskod ISO 3166-1 för Anguilla 
 AIA – abstrakt intelligent agent, se Intelligent agent
 Aia (kommun i Spanien) – en kommun i Spanien
 Aia (stad) – en stad i Gipzukoa i Baskien
 Aia – antikt namn på en stad i Georgien, se Kutaisi
 Aia (nymf) – en nymf i grekisk mytologi
 A-ï-a – en pseudonym för Adelaïde Ehrnrooth
 Asarums Industri AB – svenskt företag grundat 1960, tillverkare av luftvärmeväxlare